Рубен Варгас (род. 5 августа 1998, Адлигенсвиль, Швейцария) — швейцарский футболист, полузащитник немецкого клуба «Аугсбург» и сборной Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Рубен начал заниматься футболом в детской команде из своего родного города, «Адлигенсвиль». В 2008 году присоединился к юношескому составу «Люцерна».

27 августа 2017 года нападающий дебютировал в Швейцарской Суперлиге, выйдя на замену во встрече с «Цюрихом». 2 апреля 2018 Варгас отметился первым забитым мячом.

9 августа 2018 провёл первую игру в еврокубках, сыграв с греческим «Олимпиакосом» в отборочном этапе Лиги Европы 2018/19.

В сборной 
Рубен в составе молодёжной сборной Швейцарии принимал участие в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2019. За основную Сборную Швейцарии дебютировал 8 сентября 2019 года, выйдя на замену в матче Отборочного турнира Чемпионата Европы 2020 против Сборной Гибралтара.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте швейцарской футбольной ассоциации 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Люцерн»
Игроки ФК «Аугсбург»